Eisenberg kan syfta på:

 Sachsen-Eisenberg – ett före detta hertigdöme i Thüringen

Geografi

Polen 

 Żelazna Góra, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat braniewski,

Tjeckien 

 Ruda (ort i Tjeckien, Vysočina),

Tyskland 

 Eisenberg, Thüringen – stad, Thüringen, 
 Eisenberg, Bayern – kommun, Bayern, Schwaben, 
 Eisenberg (Pfalz) – stad, Rheinland-Pfalz,